Santa Cruz do Sul (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Santa Cruz do Sul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul